Ашнеш () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-де-Ашнеш — парафія.